Frór is in J.R.R. Tolkiens fictieve wereld Midden-Aarde een dwerg van de grijze bergen.

Hij werd geboren in het jaar 2552 van de derde Era. Hij was de zoon van Dáin I, hij had een oudere broer genaamd Thrór en een jongere broer genaamd Grór. Rond 2570 begonnen draken uit de verdorde heide problemen te veroorzaken bij de dwergen uit de grijze bergen. In 2589 werden Frór en zijn vader Dáin I gedood door een draak. Daarna verlieten de dwergen de grijze bergen.

Lijn van Durin de Onsterfelijke 

Fror